Pierre Martinet (1947-), homme d'affaires français ;
 Pierre Martinet (1964-), sous-officier et agent de la DGSE français.

Autres 
 Pierre Martinet (1977-), entreprise française.